Káloz, Káliz, Káluz vagy Kálaz:

Káloz, Fejér megye
Káloz vagy Kálozd, elpusztult középkori település Várpalota közelében
Kalász másképp Kálaz, Szlovákia, Nyitrai járás
Budakalász középkori alakja